Mothman alude al mito del "hombre polilla". También puede referirse a:

Las profecías del Mothman (1975), libro de John Keel, centrado en las observaciones del hombre polilla.
The Mothman Prophecies (2002), película adaptación del libro de John Keel.
Mothman, protagonista ficticio del cómic Watchmen.